Carlos Emiro Gutiérrez Jerez – ciclista colombiano, nato nel 1963
 Carlos Enrique Gutiérrez Ortega – calciatore colombiano, nato nel 1972
 Carlos Eduardo Gutiérrez Silva – calciatore uruguaiano, nato nel 1976
 Carlos Alberto Gutiérrez Armas – calciatore messicano, nato nel 1990
 Carlos Gutiérrez González – calciatore spagnolo, nato nel 1991
 Carlos Gutiérrez  – giocatore di baseball portoricano 
 Carlos Gutierrez  – politico statunitense, ex Segretario al Commercio degli Stati Uniti d'America